Il doppio del torneo di tennis Alan King Tennis Classic 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pat Cash e John Fitzgerald che hanno battuto in finale Paul Annacone e Christo van Rensburg 7–6, 6–7, 7–6

Teste di serie 

 Stefan Edberg /  Tomáš Šmíd (primo turno)
 Ken Flach /  Robert Seguso (primo turno)

 Pat Cash /  John Fitzgerald (campioni)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Alan King Tennis Classic 1985